Santa Maria Maggiore ist der Name folgender geographischer Objekte:

Santa Maria Maggiore (Piemont), Ort im Piemont

Kirchen:

 Santa Maria Maggiore (Alatri), Kirche in Alatri, Latium
 Santa Maria Maggiore (Assisi), Kirche in Assisi, Umbrien
 Santa Maria Maggiore (Bologna), Basilika in Bologna, Emilia-Romagna
 Santa Maria Maggiore (Barletta), Basilika in Barletta, Apulien
 Santa Maria Maggiore (Bergamo), Kirche in Bergamo, Lombardei
 Dom von Civita Castellana, Kathedralbasilika in Civita Castellana, Latium
 Dom von Fano, Kathedralbasilika in Fano, Marken
 Santa Maria Maggiore (Florenz), Kirche in Florenz, Toskana
 Santa Maria Maggiore (Guardiagrele), Kirche in Guardiagrele, Abruzzen
 Santa Maria Maggiore (Ispica), Kirche in Ispica, Sizilien
 Santa Maria Maggiore (Nicosia), Basilika in Nicosia, Sizilien
 Santa Maria Maggiore (Piedimonte d’Alife), Basilika in Piedimonte d’Alife, Kampanien
 Santa Maria Maggiore (Monte Sant’Angelo), Basilika in Monte Sant’Angelo, Apulien
 Santa Maria Maggiore, Papstbasilika in Rom
 Santa Maria Maggiore di Siponto, Basilika in Siponto, Apulien
 Santa Maria Maggiore (Spello), Kirche in Spello, Umbrien
 Santa Maria Maggiore (Tivoli), Kirche in Tivoli (Latium)
 Santa Maria Maggiore (Trient), Basilika in Trient (Trentino)
 Santa Maria Maggiore (Triest), Pfarrkirche in Triest, Friaul-Julisch Venetien
 Santa Maria Maggiore (Tuscania), Kirche in Tuscania, Latium

Siehe auch:
 Santa María la Mayor